Aveiro – comune brasiliano dello Stato del Pará
 Aveiro – comune portoghese del distretto di Aveiro